Almind Sogn henviser til flere artikler:
 Almind Sogn (Kolding Kommune) – et sogn i Kolding Kommune og i Kolding Provsti
 Almind Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Viborg Domprovsti